V soubojích sedmnáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2007/08 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 11. srpna 2007 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v sobotu 14. června 2008 zbývajícími dvěma zápasy 29. kola (30. kolo bylo předehráno již na přelomu dubna a května 2008).

Do II. ligy měl postoupit vítěz, ale prodal svá práva čtvrtému mužstvu tabulky. Sestoupila poslední dvě mužstva tabulky.

Nové týmy v sezoně 2007/08 
 Ze II. ligy 2006/07 sestoupila do MSFL mužstva FC Dosta Bystrc-Kníničky a SK Sigma Olomouc „B“.
 Z Divize D 2006/07 postoupilo vítězné mužstvo SK Sulko Zábřeh a z Divize E 2006/07 postoupilo vítězné mužstvo SK Hanácká Slavia Kroměříž.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal (stejně jako v předešlém ročníku MSFL 2006/07) karvinský útočník Martin Opic, který soupeřům nastřílel 21 branku.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 5. a 6. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Frýdek-Místek – Břeclav 1:1, Břeclav – Frýdek-Místek 2:3
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Jihlava B – Zábřeh 3:1, Zábřeh – Jihlava B 0:1
 Sigma Olomouc „B“ prodala licenci na 2. ligu týmu MFK Karviná

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2007/08 ve výsledcích jednotlivých kol

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2007
Fotbal v Česku v roce 2008